

Високово — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область
 Високово — присілок, Верхошижемський район, Кіровська область
 Високово — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Високово — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Високово — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Високово — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Високово — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Високово — присілок, Юр'янський район, Кіровська область